le mouvement Vivre et Aimer, membre des mouvements et associations de fidèles de l'Église Catholique.
 le film Vivre et aimer, film américain réalisé par Clarence Brown, sorti en 1934